Campionato sudamericano per club 2020 – torneo di pallavolo femminile
 Campionato sudamericano per club 2020 – torneo di pallavolo maschile